Аббревиатура IRS может означать:
 Internal Revenue Service — Налоговое управление США.
 IRS Airlines — нигерийская авиакомпания.
  — серия индийских гражданских спутников (ИСЗ)
  — cубстрат инсулинового рецептора (белок).